Ногин — топоним и фамилия (женская форма — Ногина):

Топоним 
 Ногин — хутор, Вейделевский район, Белгородская область.
 Ногин — остров в Финском заливе.

Фамилия 
 Ногин, Александр Васильевич (1899—19.2.1965) — советский партийный и государственный деятель, заведующий Отделом управления делами ЦК КПСС, заместитель министра финансов СССР.
 Ногин, Виктор Павлович (1878—1924) — российский революционер, философ-марксист, советский партийно-государственный деятель.
 Ногин, Михаил Александрович (род. 1959) — российский и австрийский скульптор.
 Ногин, Пётр Семёнович (Панас Ногин) (1913—1976) — украинский советский писатель.

 Ногина, Ольга Павловна (1885—1977) — педиатр, заслуженный врач РСФСР, член РСДРП с 1906 года, жена В. П. Ногина.

См. также 
 
 
 Переулок Ногина
 Площадь Ногина

Примечания